Formel 1 2016 var 2016-sæsonen af verdensmesterskabet i Formel 1. Det var 67. gang mesterskaberne blev afholdt. Sæsonen bestod af 21 grand prixer, og var den længste løbsserie i Formel 1's historie. Der var 11 deltagende konstruktører, og 22 kørere, der begyndte sæsonen 20. marts på Albert Park i Melbourne, og sluttede den 27. november på Yas Marina Circuit i Abu Dhabi. Mesterskabet blev vundet af Nico Rosberg fra Mercedes, der også vandt konstruktørmesterskabet.

For første gang nogensinde skulle der køres Formel 1 i Aserbajdsjan, da der skulle køres på gadebanen Baku City Circuit i Baku. Desuden vendte Tyskland og Hockenheimring tilbage til kalenderen, efter aflysningen på Nürburgring sidste sæson på grund af dårlig økonomi. I forhold til 2015 blev feltet udvidet med to biler, da amerikanske Haas F1 Team fik debut i Formel 1. Desuden vendte franske Renault F1 tilbage som rent fabrikshold og konstruktør, da de købte Lotus-teamet, efter at Renault i flere år havde leveret motorer til andre teams.

Serien administreres af Formula One Group, og har Fédération Internationale de l'Automobile som øverste myndighed, Det er den største løbsserie for formelbiler.

Hold og kørere 
De følgende hold og kørere har deltaget i Formel 1 2016.

{| border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" style="margin:0 1em 0 0; border:1px #aaa solid; border-collapse:collapse; font-size:85%;"
!class="unsortable" style="background-color:#f2f3f4"|Team
!style="background-color:#f2f3f4"|Konstruktør
!style="background-color:#f2f3f4"|Chassis
!style="background-color:#f2f3f4"|
!style="background-color:#f2f3f4"|Dæk
!style="background-color:#f2f3f4"| 
!class="unsortable" style="background-color:#f2f3f4"|Kører|-
|rowspan=2| Scuderia Ferrari
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Ferrari
|rowspan=2|SF16-H
|rowspan=2|Ferrari
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#C30000; text-align:center;" align="center" | 5|
|-
| style="color:#FFFFFF; background:#C30000; text-align:center;" align="center" | 7|  Kimi Räikkönen
|-
|rowspan=2| Sahara Force India F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|VJM09
|rowspan=2|Mercedes
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#FF5F0F; text-align:center;" align="center" | 11|  Sergio Pérez
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#FF5F0F; text-align:center;" align="center" | 27|  Nico Hülkenberg
|-
|rowspan=2| Haas F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Haas-Ferrari
|rowspan=2|VF16
|rowspan=2|Ferrari
|rowspan=2 style="text-align:center"| 
|style="color:#FFFFFF; background:#000000; text-align:center;" align="center" | 8|  Romain Grosjean
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#000000; text-align:center;" align="center" | 21|  Esteban Gutiérrez 
|-
|rowspan=3| Manor Racing
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|MRT-Mercedes
|rowspan=3|MRT05
|rowspan=3|Mercedes
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#6E0000; text-align:center;" align="center" | 88|  Rio Haryanto
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#6E0000; text-align:center;" align="center" | 31| Esteban Ocon
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#6E0000; text-align:center;" align="center" | 94| Pascal Wehrlein
|-
|rowspan=3| McLaren Honda
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|McLaren-Honda
|rowspan=3|MP4-31
|rowspan=3|Honda
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#808080; text-align:center;" align="center" | 14|
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#808080; text-align:center;" align="center" | 47| Stoffel Vandoorne
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#808080; text-align:center;" align="center" | 22|  Jenson Button
|-
|rowspan=2|
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Mercedes
|rowspan=2|F1 W07 Hybrid
|rowspan=2|Mercedes
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#2AB4A5; text-align:center;" align="center" | 6| Nico Rosberg
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#2AB4A5; text-align:center;" align="center" | 44| Lewis Hamilton
|-
|rowspan=3| Red Bull Racing
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=3|RB12
|rowspan=3|TAG Heuer
|rowspan=3 style="text-align:center"|
| style="color:#FFFFFF; background:#4F1AAB; text-align:center;" align="center" | 3|
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#4F1AAB; text-align:center;" align="center" | 33| Max Verstappen
|-
| style="color:#FFFFFF; background:#4F1AAB; text-align:center;" align="center" | 26| Daniil Kvjat
|-
|rowspan=2| Renault Sport  F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Renault F1
|rowspan=2|RS16
|rowspan=2|Renault
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#FFB800; text-align:center;" align="center" | 20| Kevin Magnussen
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#FFB800; text-align:center;" align="center" | 30| Jolyon Palmer 
|-
|rowspan=2| Sauber F1 Team
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|Sauber-Ferrari
|rowspan=2|C35
|rowspan=2|Ferrari
|rowspan=2 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#0005C1; text-align:center;" align="center" | 9| Marcus Ericsson
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#0005C1; text-align:center;" align="center" | 12| Felipe Nasr
|-
|rowspan=3| Scuderia Toro Rosso
!rowspan=3 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=3|STR11
|rowspan=3|
|rowspan=3 style="text-align:center"|
|style="color:#FFFFFF; background:#17036B; text-align:center;" align="center" | 33|
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#17036B; text-align:center;" align="center" | 26| Daniil Kvjat
|-
|style="color:#FFFFFF; background:#17036B; text-align:center;" align="center" | 55|  Carlos Sainz, Jr.
|-
|rowspan=2| Williams Martini Racing
!rowspan=2 style="background-color:#f2f3f4"|
|rowspan=2|FW38
|rowspan=2|Mercedes
|rowspan=2 style="text-align:center"|
| style="color:#0C0E8A; background:#FFFFFF; text-align:center;" align="center" | 19| Felipe Massa
|-
| style="color:#0C0E8A; background:#FFFFFF; text-align:center;" align="center" | 77| Valtteri Bottas
|-
! colspan="7" style="background-color:#f2f3f4"| 
|-
|}

 Kørerændringer 

 Romain Grosjean forlod Lotus efter 2015-sæsonen. Han skiftede til det nyetablerede Haas F1 Team for 2016-sæsonen, hvor han blev teamkammerat med tidligere Sauber-kører Esteban Gutiérrez. Gutiérrez kom tilbage til Grand Prix-serien efter en sæson som test- og reservekører for Ferrari.
 Jolyon Palmer, vinderen af GP2 i 2014, blev debutant i Formel 1, da han kom i Renault F1s nye bil. Palmer havde nogle testkørsler i 2015.
 Pastor Maldonado annoncerede, at han alligevel ikke skulle køre for Renault som planlagt, på grund af at hans sponsor PDVSA ikke kunne betale et stort millionbeløb til Renault som aftalt. Han blev erstattet af Kevin Magnussen, som var fri af kontrakten med McLaren som testkører ved udgangen af 2015. I 2015 havde Magnussen deltaget i Australiens Grand Prix, efter et afbud fra Fernando Alonso, dog uden at deltage i selve løbet, da bilen brød sammen efter bare en halv testomgang før starten.
 Manor Racing, tidligere Marussia, skrev i februar 2016 ét-årige kontrakter med den tyske DTM-mester 2015, Pascal Wehrlein, samt den indonesiske kører Rio Haryanto. Haryanto blev den første indoneser i løbsserien. De to blev sammen med Jolyon Palmer feltets tre debutanter ved starten i Australien.

 Sæsonkalender 
Følgende 21 grand prixer er planlagt til at finde sted i 2016.

 Sæsonrapport 
 Før-sæson 

For andet år i træk afviste Lewis Hamilton, at have nummer 1 på sin bil som regerende verdensmester. I stedet fortsatte han med nummer 44, som han har haft hele karrieren. Den første test fandt sted 25. og 26. januar 2016 på Circuit Paul Ricard i Frankrig, da seriens eneste dækleverandør Pirelli skulle teste deres regnvejrsdæk. De deltagende teams var Red Bull Racing, Ferrari, og McLaren. Den første dag kørte Daniel Ricciardo, Kimi Räikkönen, og Stoffel Vandoorne på det våde underlag, inden Sebastian Vettel og Daniil Kvjat erstattede Räikkönen og Ricciardo på testens anden dag.

Før sæsonstarten i Melbourne var der planlagt i alt otte testdage, hvor alle 11 teams skulle deltage. De fandt sted på spanske Circuit de Barcelona-Catalunya, hvor biler og kører skulle testes over to gange fire dage. De første fire dages test fandt sted fra 22. februar, inden der er fire dages pause, hvor der så igen kunne testes fra 1. marts og tre dage frem. Derefter måtte bilerne ikke testes på bane, før sæsonåbningen den 20. marts i Australien. I forhold til 2015-sæsonen, var der fjernet én træningssession af fire dage.

 Resultater 

 Stillingen i kørermesterskabet Noter: † – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

 Stillingen i konstruktørmesterskabet Noter:'''
 † – Kørere afsluttede ikke Grand Prix'et, men blev klassificeret fordi de gennemførte mere end 90 % af løbsdistancen.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 
 Fédération Internationale de l'Automobile